Професіональна футбольна група А 1953 — 29-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона ввосьме здобуло Динамо.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Софіївський гарнізон змінив назву на ЦДНА; також клуб називався аналогічно на початку сезону.
2. Збірна Болгарії була додана до змагань у рамках підготовки до Чемпіонату світу з футболу 1954. Після 13 матчів Збірна Болгарії була виключена зі змагань, результати були анульовані.
3. Клуб Червено знаме (Станке Димитров) був виключений зі змагань після заворушень серед вболівальників під час матчу проти клубу Міньор. У останніх 8 матчах клубу були зараховані технічні поразки 0-3.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1953
Болгарія